Тлапакојан има више значења:

 Тлапакојан (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлапакојан (Астасинга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тлапакојан (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Тлапакојан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тлапакојан (Тлапакојан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику